Tetrarca (, Tetrárkhēs, "governante de um quarto"; posteriormente Τέτραρχος, Tétrarchos) pode se referir a:

 um dos quatro co-imperadores do Império Romano sob a Tetrarquia.
 governantes provinciais menores de territórios que foram, historicamente, dividos em quatro partes:
 os Tetrarcas da Tessália, sob o reinado de Filipe II da Macedônia
 os Tetrarcas do Reino da Galácia, na Ásia Menor
 os Tetrarcas da Palestina romana, como Herodes Antipas
 um cargo militar:
 no exército macedônio, oficial em cargo de uma unidade associada com o número quatro (tetra), como um quarto de uma unidade maior (como uma falange ou uma 'companhia' de 64 soldados), ou que englobe quatro outras unidades menores (neste caso, quatro lokhoi, cada um sob o comando de um lokhagos).
 no exército bizantino, um tetrarchos era o soldado que recebia o comando de quatro homens de uma fileira

Referências
 Encyclopedia, MS Encarta 2001, artigo "Tetrarch".

Títulos romanos
Terminologia militar
Títulos da Grécia Antiga
Reino da Macedônia
Desambiguação